10 km stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach biegów narciarskich na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018. Zawody rozegrano 17 marca 2018 roku.

Osoby niedowidzące 
W rywalizacji wystąpiło 17 zawodników z 12 państw.

Osoby stojące 
W rywalizacji wystąpiło 24 zawodników z 15 państw.

Przypisy 

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Pjongczang 2018